Джон Бикрофт, эсквайр (; 1790 — ) — британский капитан, дипломат, исследователь Африки, лейтенант испанских военно-морских сил, губернатор испанской колонии Фернандо-По, первый британский консул в заливах Бенина и Биафры. На посту губернатора показал себя энергичным чиновником и хозяйственником. Будучи консулом и дипломатом, способствовал усилению влияния Великобритании в Западной Африке.

Внёс значительный вклад в изучение Африканского континента. Доклад о результатах его исследований был опубликован Королевским географическим обществом. Активно противодействовал торговле рабами на Африканском побережье, в связи с чем был инициатором, в частности, британской интервенции в Лагос и .

Биография 
Бикрофт родился в 1790 году в Англии близ порта Уитби (Йоркшир). Сведений о его детских годах не сохранилось. Известно, что в 1805 году, во время Наполеоновских войн, будучи матросом на британском судне, он попал в плен к французскому каперу и девять лет (с 1805 по 1814 год) находился во французском плену. После освобождения Бикрофт вернулся во флот и стал капитаном торгового судна. В 1821 году сопровождал экспедицию Уильяма Парри (исследователя Гренландии) к проливу Дейвиса, в которой достиг 70-й широты.

25 марта 1807 года парламент Великобритании принял «». Чтобы препятствовать перевозке рабов через Атлантический океан, в 1808 году к берегам Западной Африки с целью патрулирования была направлена специально созданная Западно-Африканская эскадра британского флота. С этой же целью в 1827 году Великобритания взяла в аренду испанский остров Фернандо-По (сейчас Биоко) в заливе Биафра, назначив на пост суперинтенданта острова британского офицера и исследователя , заложившего Порт-Кларенс (современный Малабо), Сан-Карлос (Луба) и Мэллвил-Бэй (Риаба) — будущие военно-морские базы.

В начале 1829 года Джон Бикрофт получил назначение на Фернандо-По, его первая должность там — начальник департамента труда. Зарекомендовав себя в переговорах с жителями умелым дипломатом, он дал понять, что его цель — пост суперинтенданта. Но после того, как эта должность освободилась (Уильям Оуэн покинул остров), Бикрофту в назначении было отказано, и в апреле 1829 года суперинтендантом Фернандо-По стал британский офицер Эдвард Николлс. Отношения между Николлсом и Бикрофтом не сложились; более того, Николлс обвинял Бикрофта в связях с бывшими работорговцами. Но в апреле 1830 года, после того как Николлс в связи с болезнью был вынужден уехать в Англию, исполняющим обязанности суперинтенданта был всё же назначен Джон Бикрофт. В 1832 году Николлс вернулся, занял свою прежнюю должность и оставался на ней ещё в течение года. 29 августа 1832 года по приказу британского правительства Николлс начал эвакуацию с острова, и в 1833 году Великобритания полностью вернула контроль над Фернандо-По испанцам. Несмотря на эти перемены, Джон Бикрофт остался на острове и продолжал выполнять обязанности управляющего и коммерческого агента. Испанское правительство высоко оценило деятельность британца, присвоив ему звание лейтенанта испанского флота, а в 1843 году он стал губернатором острова и де юре. С другой стороны, и правительство Британии было заинтересовано в услугах Бикрофта: в 1849 году оно назначило его своим консулом на всём побережье заливов Бенин и Биафра — и эту обязанность (наряду с должностью губернатора) он исполнял вплоть до своей смерти в 1854 году. На посту губернатора Бикрофт проявил себя весьма деятельно: он значительно расширил старые поселения и построил несколько новых, заселяя их освобождёнными из рабства африканцами. Кроме того, он пригласил на остров баптистов, которые основали там свою общину. Однако после смерти Бикрофта баптисты были изгнаны с Фернандо-По католиками-испанцами.

Пользуясь своим влиянием на аборигенов, в 1850 году он убедил короля Гезо отказаться от торговли рабами в Дагомее, а 4 апреля 1851 года подписал выгодные коммерческие договоры с вождями Джерри и Джибуффа из Джекпа.

Британская интервенция в Лагос 

С XV века Лагос служил важным центром работорговли, которую местные правители поддерживали в течение более чем четырёх столетий. В 1841 году обой (королём) Лагоса стал Акитое. Он попытался было запретить торговлю рабами, но в 1845 году в Лагосе произошёл государственный переворот, известный как «Огун Оломиро», в результате которого на трон взошёл оба Косоко. Для захвата власти он воспользовался поддержкой армии, мусульманской общины, а также работорговцев. Низверженный Акитое бежал в город Бадагри, который после отмены работорговли стал основным центром миссионерской деятельности христианских проповедников. Там Акитое вошёл в контакт с европейскими миссионерами, познакомившими изгнанника с Бикрофтом, который, в свою очередь, помог ему установить отношения и с другими британцами.

После прихода к власти Косоко Лагос стал ключевым портом в торговле рабами на Африканском побережье. Это вызывало недовольство британцев, стремившихся к полной отмене работорговли. Британский миссионер Генри Винн представил аргументы для вмешательства Великобритании в ситуацию с торговлей рабами в Лагосе министру иностранных дел Великобритании лорду Палмерстону. Тот поручил Джону Бикрофту выяснить необходимость и возможность британской интервенции.
К августу 1851 года Генри Винн и епископ Нигерии Сэмюэль Кроутер убедили королеву Викторию и правительство в необходимости британского вмешательства. Так как никаких юридических оснований для британской интервенции не было (по причине отсутствия в Лагосе британских граждан, находящихся под угрозой, или британского имущества), остановились на решении отправить ко двору обы Косоко посольство с требованием запрета работорговли. 20 ноября 1851 года делегация, состоящая из консула Бикрофта и офицеров Уилмота, Гарднера и Пейти, прибыла в Лагос.
Однако Косоко предъявленные к нему требования отклонил. Получив отказ, британская делегация покинула королевский дворец. После этого Бикрофт написал коммандеру Форбсу, что британскому королевскому флоту следует изгнать «узурпатора» Косоко и установить власть «законного наследника» Акитое.
25 ноября 1851 года британцы атаковали Лагос. Из-за недооценки коммандером Форбсом сил Косоко, десант готовился в спешке и был плохо организован. Встретив сильное сопротивление со стороны африканцев, англичане были вынуждены отступить. Вторая атака на Лагос началась 26 декабря 1851 года. На этот раз британцы подготовились лучше и собрали большее количество сил. Руководил десантом капитан Джонс. В состав британских сил входили два линейных корабля HMS Bloodhound и HMS Teaser, а также флотилия из двадцати трёх лодок. Десант начался с массированной бомбардировки города, из-за которой в Лагосе было повреждено много зданий. Несмотря на преимущество британцев, Косоко оказал ожесточённое трёхдневное сопротивление (это сражение впоследствии было названо местными жителями Огун Ахойя — «Кипящая битва»). Успех британской интервенции восстановил Акитое в качестве обы Лагоса. 29 декабря 1851 года Акитое прибыл в город и принял присягу местных вождей. Тем не менее, несмотря на королевские запреты и изгнание европейских работорговцев, работорговля в этом регионе процветала, и такая ситуация сохранялась вплоть до британской аннексии Лагоса в 1861 году.

Договор между Великобританией и Лагосом 

1 января 1852 года был заключён договор между обой Акитое и Соединённым Королевством, которое представляли командующий британским флотом в Западной Африке коммандер Генри Уильям Брюс и британский консул в заливах Бенина и Биафры Джон Бикрофт. Подписанное соглашение было направлено на ужесточение мер по борьбе с работорговлей.

Этот договор привёл к усилению британского влияния на королевство Лагос и положил начало «консульскому периоду» в его истории, когда Британия обеспечивала Лагосу военную защиту и играла основную роль в его политике. Через 9 лет, 30 июля 1861 года, британцы аннексировали Лагос в результате подписания нового договора.

Свержение Даппа Пеппла 
В 1854 году Бикрофт сыграл важную роль в свержении правителя королевства Бонни Уильяма Даппа Пеппла I. Город Бонни был основан племенем иджо в XIV веке, а королевство Бонни — около 1600 года. Для работорговцев порт Бонни всегда был важным перевалочным пунктом, через него также шёл экспорт пальмового масла. Англичане оказывали влияние на королевство с начала XIX века. В это время правителем Бони был Опобо Великий (1792—1830), при котором страна достигла наивысшего подъёма и с которым у британцев был договор о запрете работорговли. После смерти Опобо в 1830 году регентом при его малолетнем сыне Уильяме Даппе стал Маду, бывший раб Опобо, который попытался узурпировать власть в стране и передать её своему сыну Алали. Смута усугублялась борьбой, которая началась между двумя наиболее могущественными ветвями королевского рода, известными как «дома каноэ»: домом Анны Пеппл и домом Маниллы Пеппл. В результате шестилетнего противостояния в 1836 году на королевский престол Бонни всё-таки взошёл Уильям Даппа. Приход нового короля был с радостью и энтузиазмом встречен народом.

Однако за время своего правления Уильям Даппа Пеппл I (Пеппл V) настроил против себя как европейских торговцев, так и своих подданных. Новый король стремился максимально сосредоточить власть в своих руках. Будучи ставленником дома Маниллы Пеппл, сразу после прихода к власти он начал притеснять представителей дома Анны Пеппл, что сопровождалось также серией конфликтов и со своими родственниками. Опасаясь заговора с их стороны, Уильям Даппа окружил себя так называемыми «новыми людьми». Его правление было отмечено рядом крупных восстаний рабов, а также втягиванием страны в конфликт с соседним королевством . К европейцам Уильям Даппа поначалу проявлял лояльность, содействовал им в торговле пальмовым маслом, а в 1839 и 1844 годах подписал с Великобританией договоры, направленные против работорговли. Однако после перенесённого им в 1852 году инсульта здоровье короля ослабло, а характер ухудшился. Назначив двух регентов из своего нового окружения, он вызвал недовольство как со стороны дома Анны Пеппл, так и со стороны европейцев — такое назначение противоречило традициям и привело к нарушению установившегося в стране баланса власти. Позже ради личного обогащения он объявил врагами некоторых европейских торговцев и конфисковал их имущество. Британские купцы обратились к Джону Бикрофту с жалобой на произвол монарха, которому также предъявили обвинение в нарушении запрета на работорговлю. В январе 1854 года он был свергнут британскими войсками, пленён и доставлен на Фернандо-По, где под председательством Джона Бикрофта над ним состоялся суд, по решению которого король вместе со всей семьёй отправлялся в ссылку в Великобританию. В 1856 году Уильям Даппа Пеппл I со свитой прибыл в Лондон. Однако 18 августа 1861 года он был вновь возведён на трон британцами. Это было сделано в попытке восстановить в Бонни порядок, так как со времени изгнания Уильяма Даппы страну раздирали внутренние конфликты.

Научные исследования 

Во время своего пребывания на посту губернатора Джон Бикрофт изучал внутренние территории Африки, поднимаясь на паровых судах далеко вверх по рекам Нигер, Бенуэ, Брасс, Старый и Новый Калабар, Кросс-Ривер и Бенин-Ривер, куда британские экспедиции ранее не добирались. Секрет его успеха заключался в том, что он пользовался современными европейскими военно-морскими технологиями, в то время как для патрулирования Африканского побережья англичане по-прежнему использовали небольшие бриги и шлюпы. Кроме того, он привлекал в состав экипажей для своих экспедиций африканцев, которые обладали большей устойчивостью к малярии, унёсшей множество жизней европейцев в Африке.

В 1832 году по заказу Бикрофта был построен пароход «Quorra». На нём Бикрофт отправил экспедицию во главе с британскими исследователями Макгрегором Лэйрдом и Уильямом Алленом, которые в течение двух лет занимались изучением Нигера и открыли для европейцев его приток Бенуэ.

В 1835 году на «Quorra» Бикрофт поднялся по Нигеру на триста миль вверх по течению, чтобы исследовать устье Бенуэ. В 1836 году в 6-ом выпуске журнала Королевского географического общества был опубликован доклад Джона Бикрофта о результатах его африканских экспедиций. В 1839 году он совершил первое официально задокументированное восхождение на Пико-де-Санта-Исабель.

В 1839 году по заказу британского бизнесмена Роберта Джеймисона был построен трёхмачтовый пароход «Ethiope», первоначально предназначавшийся для транспортировки товаров речными путями вглубь Африки. Впоследствии этот пароход был передан Джону Бикрофту, который в 1840 году исследовал на нём реки Ошун и Бенин.

13 августа 1841 года его экспедиция вошла в левый рукав Нигера — Нун. В 1842 году Бикрофт провёл на «Ethiope» операцию по спасению членов , а затем поднимался на сто двадцать миль по рекам Кросс и Старый Калабар.

В 1845 году Бикрофт изучил побережье Камеруна и реку Габон. С 1851 по 1854 год на пароходе «Pleiad» Бикрофт совершил ещё несколько научных экспедиций по Нигеру и Бенуэ, во время которых старший корабельный хирург Хатчинсон в качестве средства от малярии применял хинин.

Летом 1854 года началась подготовка к очередной экспедиции по реке Бенуэ, задача которой состояла в оказании помощи путешественникам Барту и Фогелю. Однако 10 июня 1854 года в возрасте 64 лет Джон Бикрофт скончался в Порт-Кларенсе и 14 июня был похоронен там же, а его место в экспедиции занял Уильям Бальфур Байки.

Семья 
Джон Бикрофт был женат на Эллен (по другим данным, на Элеоноре), в браке родились три дочери и сын: Джейн Элизабет, Мэри Энн, Элеонора и Джон Макгрегор.

В знак признания вклада Джона Бикрофта в прекращение работорговли и продвижение британских интересов на побережье Африки, его вдова Эллен Бикрофт получала пенсию из средств королевы Виктории.

Память 
 Джона Бикрофта похоронили со всеми морскими почестями в Порт-Кларенсе. Все расходы на похороны взяло на себя государство. Надпись на могильном камне гласила:
Под этим памятником покоятся останки Джона Бикрофта, испанского губернатора острова Ферандо-По и консула Её Британского Величества в заливах Бенин и Биафра, который умер 10 июня 1854 года в возрасте 64 лет.
Этот мемориал был воздвигнут жителями колонии Кларенс как свидетельство их благодарности за его многолетнее отцовское внимание к их интересам и благополучию и его неутомимые усилия по содействию процветанию и счастью всего африканского народа.
Рядом с надгробием был также сооружён мемориал в память о тех, кто погиб в Нигерской экспедиции 1841 года. Но про прошествии десяти лет после смерти Бикрофта «благодарные» африканцы разобрали мемориал на стройматериалы.
 Журналы путешествий Джона Бикрофта издавались как при его жизни, так и после смерти. Его вклад в изучение африканского континента был оценён Королевским географическим обществом: отчёт о путешествиях Бикрофта был опубликован на страницах 424—426 6-го выпуска «The Journal of the Royal Geographical Society» — одного из главных печатных изданий общества.
 Один из участников Нигерийской экспедиции 1841 года, Луис Фрейзер, в благодарность за спасение назвал несколько открытых им животных в честь Бикрофта — Anomalurus beecrofti и Beecroft’s tree hyrax.

Примечания

Литература 
 
 

Исследователи Африки
Путешественники Великобритании
Путешественники-исследователи